El Coll dels Tres Faigs és una collada situada a 956,1 m alt en un dels vessants del nord de la Serra de l'Albera, en el terme comunal de Sureda, de la comarca del Rosselló, a la Catalunya del Nord.

És a prop de l'extrem meridional del terme de Sureda, a prop i al nord-est del Camps dels Soldats.

Bibliografia

Referències 

Colls de Sureda